Ак-Чишма — упразднённый посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области. Входил в состав Остроленского сельского поселения. Исключен из учётных данных в 2004 г.

География 
Располагался в 6 км к северо-западу от посёлка Остроленский.

История 
В 1968 г. населённому пункту при ферме бруцеллезного скота совхоза «Остроленский» присвоено наименование — посёлок Ак-Чишма.

Население 
По данным переписи 2002 г. в посёлке отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Челябинской области